Адобогиона (примерно 80 — 50 гг. до н. э.) — принцесса галатов из Анатолии. Была дочерью правителя Галатии Дейотара и сестрой Брогитара.

Была замужем за патрицием из Пергама Менодоте. Избежав отравления на банкете, она стала наложницей царя Понта Митридата VI.

Адобогиона родила царю сына Митридата I Боспорского. В честь любимой женщины правителя были созданы хвалебные надписи, найденные на острове Лесбос, а также её бюст, обнаруженный в Пергаме.

Литература 
 S. Mitchell, Anatolia: Land, Men and Gods in Asia Minor, Vol. I (1956).
 A. Mayor, «The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome’s Deadliest Enemy» Princeton: Princeton University Press, 2009, ISBN 978-0-691-12683-8

Персоналии по алфавиту
Наложницы и конкубины
Родившиеся в 80-е годы до н. э.
Умершие в 50 году до н. э.